

Cinema
Palestine – documentario del 1912 prodotto dalla Kalem Company
Palestine – documentario del 19172 diretto da Nick Macdonald
Palestine – documentario francese del 2011 diretto da Nadir Dendoune

Geografia 
 Palestine – esonimo inglese e francese di Palestina
 Stati Uniti d'America
 Palestine – città della Contea di St. Francis, Arkansas
 Palestine – città della Contea di Crawford, Illinois
 Palestine – villaggio della Contea di Darke, Ohio
 Palestine – città della Contea di Anderson, Texas

Altro 
 Palestine, titolo originale di Palestina. Una nazione occupata – graphic novel di Joe Sacco

Altri progetti